Het vijftiende Europees kampioenschap voetbal onder 16 werd gehouden van 28 april tot en met 10 mei 1997 in Duitsland. Het toernooi werd voor de vierde keer gewonnen door Spanje. In de finale tegen Oostenrijk werd het 0–0, maar Spanje won de strafschoppenserie. Duitsland werd derde.

Teams hadden voor dit toernooi ook de kans om zich te kwalificeren voor het wereldkampioenschap onder 17 in 1997 in Egypte, dat al enkele maanden na dit toernooi zou beginnen. De beste drie teams van dit toernooi konden zich voor het wereldkampioenschap kwalificeren.

Kwalificatie

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Kwalificatie WK-17 1997

Externe links 
 RSSSF
 UEFA

1997
Voetbal in 1997
Voetbal in Duitsland
Voetbal